Waland bezeichnet:

 (3734) Waland, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Wåland